Росбах може бити:

 Росбах (Доња Баварска), општина у округу Ротал-Ин, у њемачкој покрајини Баварска.
 Росбах фор дер Хее, град у округу Ветерау, у њемачкој покрајини Хесен.
 Росбах (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Росбах (Вид), општина у округу Нојвид, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.